Суперкубок Бельгії з футболу 2013 — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 липня 2013 року між чемпіоном Бельгії «Андерлехтом» та переможцем кубку «Генком».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2013
Бельгія
2013 у бельгійському спорті